Der Rogaška Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. November 1993 in Rogaška Slatina stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Slatina/691/1993/results Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Rogaška Slatina